Schwarzmannia är ett släkte av svampar. Schwarzmannia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Schwarzmannia